Гольцев Анатолій Миколайович (* 11 жовтня 1943) — український кріобіолог. Доктор медичних наук. Професор. Член-кореспондент НАН України
 Гольцев Віктор Олександрович  (* 11 серпня (23 серпня за новим стилем) 1850, Коломна — † 18 листопада (1 грудня за новим стилем) 1906, Москва) — російський публіцист, журналіст, літературний критик.

Див. також

 Гольцов

Російські прізвища